Woolfardisworthy (Mid Devon) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Woolfardisworthy (Torridge) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)